Așchileu se poate referi la:
Localități din România:
Așchileu, Cluj, reședința comunei cu același nume
Localități din România cu nume compuse:
Așchileu Mare, Cluj 
Așchileu Mic, Cluj